Людми́ла Гро́мова: Громова, Людмила Павловна (род. 1942) — советская гимнастка, тренер-преподаватель.
 Громова, Людмила Петровна (род. 1952) — доктор филологических наук, профессор СПбГУ.